Интра () может означать:

 Интра — фракция в Вербания, коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола
 Интра, Джованни (1832—1907) — итальянский писатель

См. также 

 Инта (значения)